Oedicladium är ett släkte av bladmossor. Oedicladium ingår i familjen Myuriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Oedicladium